Liberal Party – Partito Liberale, partito politico britannico
 Liberal Party of Australia – Partito Liberale d'Australia, partito politico australiano
 Liberal Party of Canada – Partito Liberale del Canada, partito politico canadese
Liberal Party of New York – partito politico statunitense

Pagine correlate 
Partito Liberale